Ирина Георгиевна Константинова (род. , ) — советский и российский  с итальянского языка.

Биография 
Родилась 25 марта 1935 года в городе Кутаиси (Грузия), с 1946 года проживает в Санкт-Петербурге.

В 1957 году окончила филологический факультет Ленинградского университета по специальности «филолог, журналист».

Муж — Лев Тарасов, режиссёр телевидения, сценарист, переводчик. Сын — Фёдор Тарасов, телевизионный продюсер. Внучка — Екатерина Тарасова.

С 1961 по 1974 год работала редактором музыкальной и научно-познавательной редакций на Ленинградской студии телевидения.

С 1974 по 1988 год работала корреспондентом отдела науки газеты «Вечерний Ленинград».

С 1967 года — член Союза журналистов России.

С 1982 года — член Союза литераторов России.

С 2001 года — член Союза переводчиков России.

В 2020 году удостоена Медали Пушкина.

Профессиональная деятельность 
Переводами с итальянского начала заниматься с 1962 года, публикуя в периодике рассказы итальянских писателей и сказки Джанни Родари. Со временем перевела практически все его произведения, а также множество других книг.

Опубликованные переводы 
 Б. Джильи. ВОСПОМИНАНИЯ. Музыка, 1964 и 1967.
 Ф. Пальмеджани. МАТТИА БАТТИСТИНИ. Музыка. 1966.
 Дж. Родари. СТИХИ И СКАЗКИ. Лениздат. 1969.
 Дж. Пуччини. ПИСЬМА. Музыка. 1971.
 ИСКУССТВО Артуро Тосканини. Сборник. Музыка. 1974.
 Дж. Вальденго. Я пел с Тосканини. Музыка. 1974 и 1990.
 Дж. Донати-Петтени. Доницетти. Музыка. 1980.
 Дж. Верга. МАСТРО ДОН ДЖЕЗУАЛЬДО. Роман. Х. Л. 1980.
 Дж. Родари. СКАЗКИ. Лениздат. 1980.
 М. Тибальди-Кьеза. ПАГАНИНИ. ЖЗЛ 1980 и Правда 1986
 Дж. Родари. СКАЗКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. Карелия. 1984.
 Дж. Тароцци. ВЕРДИ. ЖЗЛ. 1984.
 Две новеллы в двухтомнике Л. Пиранделло. Х. Л. 1984.
 Дж. Родари. НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. Лениздат. 1985.
 Л. Капуана. МАРКИЗ РОККАВЕРДИНА. Роман. Х. Л. 1987.
 Сборник ССОРА С ПАТРИАРХОМ. Лениздат
 Дж. Родари. РИМСКИЕ ФАНТАЗИИ. Правда. 1987.
 Дж. Родари. СКАЗКИ. «Макулатурное издание». Минск. 1987.
 А. Фраккароли. РОССИНИ. ЖЗЛ. 1987, Правда 1990, Армада, 1998
 Дж. Родари. ОТЧЕГО? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? Правда. 1988.
 Ф. Пастура. БЕЛЛИНИ. ЖЗЛ. 1989 и Деловой мир. 1981.
 Дж. Родари. ПЕСТРЫЕ СКАЗКИ. Карелия. 1991.
 А. Фромм. АЗБУКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Лениздат. 1990.
 Намикоши. ШИАТСУ. Лениздат. 1990.
 Дж. Родари. ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ. Лениздат. 1990.
 Дж. Родари. ФАНТАЗИИ И СКАЗКИ, 1-й том. Паллада. 1993.
 М. Милани. ПУЛЬСИРУЮЩИЙ КАМЕНЬ. Северо-Запад. 1992
 Дж. Родари. СКАЗКИ ИТАЛИИ. Курск. 1993.
 Дж. Родари. СКАЗКИ ИТАЛИИ. Одесса. 1993.
 Дж. Родари. СКАЗКИ. Запорожье. 1994.
 А. Фромм. АЗБУКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Знание. 1994.
 Дж. Родари. СКАЗКИ. С. Джильи. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В КОСМОСЕ. Л. 1996
 А. Фромм. АЗБУКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Екатеринбург. 1996.
 А. Фраккароли. РОССИНИ. Армада. 1998.
 Н. Паньямента. ЦВЕТОЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ. Питер. 1998
 Д. Родари. ДЖЕЛЬСОМИНО В СТРАНЕ ЛГУНОВ. Рипол-классик. 2001
 Мино Милани. ВОЛЧОК. Книга для чтения на итальянском языке. Каро. 2001
 Б. Джильи. ОН НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ ВТОРЫМ КАРУЗО. Классика-XXI. 2001
 Джанни Родари. ДЖЕЛЬСОМИНО В СТРАНЕ ЛГУНОВ. Книга для чтения на итальянском языке. С комментариями. Каро. 2002
 Бруно Мильорини. ИТАЛЬЯНСКАЯ ГРАММАТИКА. Перевод. Каро. 2002.
 Сюзанна Тамаро. ТОЛЬКО ДЛЯ ГОЛОСА. Фантом-пресс. 2003.
 А. Фромм. АЗБУКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Родничок. 2003
 СОВЕТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ ПРИДВОРНОГО САДОВНИКА ЕКАТЕРИНЫ II. О полезных искусствах и художествах для садов и огородов. В переводе на итальянский язык. Опубликовано в издательстве СЕЛЛЕРИО в Италии. 2003.
 Дж. Родари. КАК НАУЧИТЬСЯ ФАНТАЗИРОВАТЬ. Каро. 2003
 Джузеппе Д’Агата. РИМСКИЙ МЕДАЛЬОН. Роман. Азбука. 2003
 А. Фраккароли. ДОНИЦЕТТИ. Сад искусств. 2003
 Джузеппе Д’Агата. МЕМОУ, или РЕГИСТР СМЕРТИ. Азбука 2004
 Луиджи Руссо. ИТАЛЬЯНСКАЯ ГРАММАТИКА. Каро 2004
 И. Константинова. ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ. Каро. 2004
 Дж Родари. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО. Книга для чтения на итальянском языке. Каро. 2004.
 Дж. Д’Агата. ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАМПЛИЕРОВ. Роман. Азбука. 2004
 СОВЕТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ ПРИДВОРНОГО САДОВНИКА ЕКАТЕРИНЫ II. О ПОЛЕЗНЫХ ИСКУССТВАХ И ХУДОЖЕСТВАХ ДЛЯ САДОВ И ОГОРОДОВ. В переводе на итальянский язык совместно с Умберто Витьелло. Опубликовано в издательстве Селлерио в Италии в 2004 году.
 Дж. Д’Агата. ТАЙНА БУТЛЕГЕРА, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ ВЕКА. Азбука. 2005.
 Джорджо Фалетти. Я УБИВАЮ. Азбука. 2005.
 Такуиро Намикоши. Шиатсу. ЯПОНСКАЯ ТЕРАПИЯ НАДАВЛИВАНИЕМ ПАЛЬЦА. Вектор. 2007.
 Фаусто Паньямента. ВСЕ НАПИСАНО НА ЛАДОНИ. Лечение цветом. Вектор. 7 а. л. 2008
 Мария Тибальди-Кьеза. ПАГАНИНИ. Молодая гвардия. 22 а. л. Второе издание. 2008.
 Роза Альберони. РАЙСКИЕ КУЩИ. Гелеос. 37 а. л. 2 тома. 2008.
 Д. Монтанари ПРОКЛЯТИЕ РОДА ПЛАВЦИЕВ. Роман. Иностранка. 13. а. л. 2008
 Дж. Родари. ЖИЛ-БЫЛ ДВАЖДЫ БАРОН ЛАМБЕРТО. Сказка для взрослых. Гаятри. 4 а. л. 2008.
 Граф Федерико Фаньяни. ПИСЬМА О ПЕТЕРБУРГЕ 1810—1811 ГОДОВ. Лики России. 20. а. л. 2009.
 А. Фромм. АЗБУКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Аудиокнига. 2009
 Паоло. Джордано. ОДИНОЧЕСТВО ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ. Роман. Рипол. 14 а. л. 2009.
 Фаусто Паньямента. ВСЕ НАПИСАНО НА ЛАДОНИ. Лечение цветом. Вектор. 7 а. л. 2009. Второе издание.
 Дж. Родари. ТОРТ С НЕБА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИЧЕ. Махаон. 2010
 ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ О ЖИВОТНЫХ. Для детей. Лабиринт. 2010
 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИВОТНЫХ. Для детей. Лабиринт 2010.
 МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. Для детей. Лабиринт. 2010.
 ЖИВОТНЫЕ — ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ? Для детей. Лабиринт 2010
 Данила Монтанари. ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ. Иностранка. 2010
 Улисс Мур. Первая книга. КЛЮЧИ ОТ ВРЕМЕНИ. Рипол. 2010
 Улисс Мур. Вторая книга. ЛАВКА ЗАБЫТЫХ КАРТ. Рипол. 2010
 Дж. Фалетти. Я — ГОСПОДЬ БОГ. Корпус. 2010
 Дж. Фалетти. Я УБИВАЮ. Переиздание. Корпус. 2010
 И. Константинова. ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ. ИТАЛЬЯНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ. Переиздание. Каро. 2010.
 Марчелло Арджилли. ФАНТАСТ-ОКУЛИСТ. Livebook/Гаятри Издательство)|Гаятри. 2011
 Улисс Мур. Третья книга. ДОМ С ЗЕРКАЛАМИ. Рипол. 2011
 Дж. Родари. СКАЗКИ ДЛИНОЙ С УЛЫБКУ. Махаон 2011
 Дж. Родари. ПРИНЦЕССА ВЕСЕЛИНА. Махаон 2011
 Алессандро Д’Авения. БЕЛАЯ, КАК МОЛОКО, АЛАЯ, КАК КРОВЬ. Рипол 2011
 Лаура Санди. ПЕЧЕНЬЕ НА СОЛОДЕ МАРКИ «ТУЧЧИ» ДЕЛАЕТ МИР НАМНОГО ЛУЧШЕ. Рипол 2011
 Оливия Агостини. РЖАВЧИНА В КРОВИ. Рипол 2011
 Улисс Мур. Четвёртая книга. ОСТРОВ МАСОК. Рипол. 2012
 Улисс Мур. Пятая книга. КАМЕННЫЕ СТРАЖИ. Рипол. 2011 302 с. Тираж 7 000
 Ренцо Аллегри. ЦЕНА УСПЕХА. Тридцать оперных звёзд рассказывают о своём творческом пути. Планета музыки. 2011 400 с. Тираж 1500
 Джанни Родари. БОЛЬШАЯ КНИГА СКАЗОК. Махаон. 2011 304 с. Тираж 8 000
 Джанни Родари. ДЖИП И ДРУГИЕ ИСТОРИИ НА ОРБИТЕ, а также КАКИЕ БЫВАЮТ ОШИБКИ, ПЛАНЕТА НОВОГОДНИХ ЕЛОК, СКАЗКИ, У КОТОРЫХ ТРИ КОНЦА. Селебрис. 2011 408 с. ТИРАЖ НЕ УКАЗАН.
 Улисс Мур. Шестая книга. ПЕРВЫЙ КЛЮЧ. 2011 Рипол.
 Улисс Мур. Седьмая книга. ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД. 2011. Рипол.
 Улисс Мур. Восьмая книга. ВЛАСТЕЛИН МОЛНИЙ. Рипол. 2011.
 Иво Розати, Габриэль Пачеко. ВОДЯНОЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ФОНТАН.2011.Поляндрия.
 Улисс Мур. Девятая книга. ЛАБИРИНТ ТЕНЕЙ.2012. Рипол.
 Улисс Мур. Десятая книга. ЛЕДЯНАЯ СТРАНА. 2012. Рипол.
 Улисс Мур. Одиннадцатая книга. В ЖЕРЛЕ ВУЛКАНА. Рипол. 2013
 Улисс Мур. Двенадцатая книга. КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ-ФАНТАЗЕРОВ. Рипол. 2013
 С. Бенни. СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК. Корпус. 2013
 Р. Аллегри. НИКОЛАЙ БЕНУА РАССКАЗЫВАЕТ… ГМЗ ПЕТЕРГОФ,ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ. 2013 Тираж 1000 экз.
 А. Моравиа. КУЛЬТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (В ОРИГИНАЛЕ БОГ КУРТ). Журнал СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ. Август 2013
 Н. Амманити. ТЫ И Я. Корпус. 2013
 Джанни Родари. Волшебная кисть. Эксмо. 2014
 Ирэн Адлер. ШЕРЛОК, ЛЮПЕН И Я. Книга первая. БРИЛЛИАНТОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. АСТ. 2014
 Карла Мария Казанова. РЕНАТА ТЕБАЛЬДИ. АНГЕЛЬСКИЙ ГОЛОС! Культурный центр Елены Образцовой. 2014
 Джузеппе Ди Стефано. ИСКУССТВО ПЕНИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДОГО ТЕНОРА и Мария Ди Стефано. МАРИЯ КАЛЛАС — МОЙ ВРАГ. АвтоГраф. 2014
 Арнальдо Фраккароли. ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ РАССКАЗЫВАЕТ. АвтоГраф 2014
 Ирэн Адлер. ШЕРЛОК, ЛЮПЕН И Я. Книга вторая. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ СПЕКТАКЛЯ АСТ. 2014
 Лучано Паваротти. Я — ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ. Алгоритм. 2014
 Джанни Родари. ПЛАНЕТА НОВОГОДНИХ ЁЛОК. Росмэн. 2014
 П. Джордано. ОДИНОЧЕСТВО ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ. Корпус. 2014
 Джанни Родари. ПЛАНЕТА НОВОГОДНИХ ЕЛОК. РОСМЭН 2014
 ПАОЛО Герарди. Пересказ Питера Пэна и рисунки к нему. ЭКСМО. 2014.
 С. Вельпонер. ФРИДОЛИН. Сказка. ЭКСМО. 2015
 Дж. Родари. ПРИШЕЛЬЦЫ И ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ. Махаон. февраль 2015
 Дж. Родари. КАКИЕ БЫВАЮТ ОШИБКИ. Махаон.2015. 4000 экз. 144 стр.
 Родари. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОНИНО-НЕВИДИМКИ. МахАон. 2015. 5000 экз. 160 стр.
 Дж. Родари. НОВЫЕ СКАЗКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЭКСМО. 2015. 5000 экз. 144 стр.
 Дж. Родари. ДЖЕЛЬСОМИНО В СТРАНЕ ЛГУНОВ. ЭКСМО. 2015. 5000
 Дж. Родари. ПРИНЦЕССА ВЕСЕЛИНА. Махаон.2015.
 Тито Гобби. МОЯ ЖИЗНЬ. Воспоминания. Автограф. 2016
 Итальянские народные сказки. Подарок северного ветра. Книга для чтения на итальянском языке. Комментарии. Вопросы. Словарь. Каро. 2016
 Ирэн Адлер. Шерлок Холмс и я. ТАЙНА АЛОЙ РОЗЫ, ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ СПЕКТАКЛЯ, БРИЛЛИАНТОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. АСТ. 2016
 Мара Даль Корсо. АМЕЛИЯ, КОТОРАЯ УМЕЛА ЛЕТАТЬ. ПОЛЯНДРИЯ. 2016
 Джанни Родари. СКАЗКИ, У КОТОРЫХ ТРИ КОНЦА. ЭКСМО. 2016
 Ирэн Адлер. ШЕРЛОК, ЛЮПЕН И Я. Книга ТРЕТЬЯ. ТАЙНА АЛОЙ РОЗЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ СПЕКТАКЛЯ. БРИЛЛИАНТОВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ. АСТ. 2016
 Марчелло Арджилли. ВОСЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ. НЕОБЫЧНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СКАЗКИ. ФОЛИАНТ (Астана, Казахстан) 2016.
 Джанни Родари. ВСЕ СКАЗКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ЭКСМО. 2016
 Улисс Мур. ВСЕ ДВЕНАДЦАТЬ КНИГ. ПЕРЕРАБОТАННОЕ ИЗДАНИЕ. РИПОЛ. 2017
 Аллан Фромм. АЗБУКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. АСТ. 2017 
 Дж. Родари. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУКОВКИ-ЧИПОЛЛИНО. Аудиозапись. 2018
 Дж. Родари. ПУТЕШЕСТВИЕ ГОЛУБОЙ СТРЕЛЫ. ЭКСМО. 2018
 Лаура Санди. ПЕЧЕНЬЕ НА СОЛОДЕ… Рипол. 2018. 8-е издание.
 Улисс Мур. КЛЮЧИ ОТ ВРЕМЕНИ. ЛАВКА ЗАБЫТЫХ КАР. Рипол. 2018
 Улисс Мур. КАМЕННЫЕ СТРАЖИ. ПЕРВЫЙ КЛЮЧ. Рипол. 2018
 Улисс Мур. ДОМ ЗЕРКАЛ. ОСТРОВ МАСОК. Рипол. 2018
 Джанни Родари. Путешествие Голубой стрелы. ЭКСМО. 2019
 Энрико Реммерт. БАЛЛАДА О МОШЕННИКАХ. Лимбус-пресс. 2019
Д'Авения. БЕЛАЯ КАК МОЛОКО, КРАСНАЯ КАК КРОВЬ. АРКАДИЯ. 2019
Р. Альберони. СКАЛА АЛЬБАТРОСОВ. АРКАДИЯ. 2019
Тони Вульф СКАЗКИ. МАЛЫШ. 2019  Три книги.
Сюзанна Маттианджели. МАТИТА. Иванов и Фарбер. 2020
Данила Монтанари.  СМЕРТЬ КУРТИЗАНКИ. Аркадия. 2020
Джанни Родари. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУКОВКИ-ЧИПОЛЛИНО и ПУТЕШЕСТВИЕ ГОЛУБОЙ СТРЕЛЫ.  ЭКСМО. 2020
Джанни  Родари. Сказки по телефону. ЭКСМО 2020
Роза Альберони. Скала альбатросов. Аркадия. 2020
 Фабио Воло. БЫТЬ С ТОБОЙ, ДУМАТЬ О ТЕБЕ. Аркадия. 2021
Данила Монтанари. СМЕРТЬ КУРТИЗАНКИ. Аркадия. 2021
Данила Монтанари.  ПРОКЛЯТИЕ РОДА ПЛАВЦИЕВ Аркадия. 2021
Данила Монтанари.  ШРАМ НА БЕДРЕ. Аркадия. 2021
Данила Монтанари. КОМУ ВЫГОДНО Аркадия. 2021
Данила Монтанари. ИДУЩИЕ НА СМЕРТЬ ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ. АРКАДИЯ. 2022

Оригинальные работы 
 И. Константинова, Л. Тарасов. ТЕАТР ЛА СКАЛА. Л., Музыка, 1977 и 1979.
 И. Константинова. НАУКЕ ОТДАННАЯ ЖИЗНЬ. Очерки о ленинградских ученых Л., Лениздат, 1980.
 И. Константинова, НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА. Беседы с учеными. Л., Лениздат, 1986.
 И. Константинова. СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ СВОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ. Сборник упражнений с ключом. Каро. 2000
 А. Карлова, И. Константинова. ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА. КАРО. 2006
 И. Константинова, Л. Тарасов. АРТУРО ТОСКАНИНИ. Биография. Планета музыки. 2011
 В.Оношко, И. Константинова. Совершенствуйте Ваш итальянский. 300 упражнений с ключом. ЭКСМО. 2012
 А. Карлова, И. Константинова. ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА. КАРО. 2012
 Дж. Родари. ЧИПОЛЛИНО НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ. Подготовка текста, упражнения, комментарии и словарь. Каро 2013
 Русско-итальянский разговорник. Питер. 2013

Неопубликованные переводы 
 Даниэле Рубболи. ДЖИНО БЕКИ, или СЦЕНА И ЖИЗНЬ
 Марина Боаньо. ФРАНКО КОРЕЛЛИ
 Р. Кристофанелли. НЕПРОШЕННАЯ ГОСТЬЯ
 Моника Вити. «СЕМИЮБОЧНИЦА»
 К. А. Йемоло. И ПРИШЕЛ ДЬЯВОЛ…
 «Джельсомино в стране лгунов», Родари Джанни Инсценировка И. Константиновой. Сказка
 «Жил-был дважды барон Ламберто», Родари Джанни Инсценировка И. Константиновой. Комедия, в трёх действиях ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
 «Интервью», Моравиа Альберто. Пьеса, в одном действии
 «Как бы случайно женщина — Елизавета», Фо Дарио. Пьеса.
 «Ловкий ход», Филиппо Эдуардо де Пьеса. В оригинале — «Сердце моё, радость моя».
 «Маркольфа», Фо Дарио. Фарс в классическом стиле
 «Молодая картошка», Родари Джанни Инсценировка И. Константиновой
 «Не будем платить!», Фо Дарио. Комедия, в двух действиях
 «Не всякий вор — грабитель», Фо Дарио. Фарс в двойном ключе
 «Несчастный случай?..», Фо Дарио. Пьеса. В оригинале — «Случайная смерть анархиста»
 «Планета новогодних ёлок», Родари Джанни Инсценировка И. Константиновой
 «Торт с неба», Родари Джанни Инсценировка И. Константиновой
 «Трупы отправляются, и женщины раздеваются», Фо Дарио. Детективный (жёлтый) фарс
 «У маляров нет воспоминаний», Фо Дарио. Фарс для клоунов
 Дарио Фо. Воруй, но… поменьше! Пьеса.
 Вауро Сенези. ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ МИР.
 Джулио Леони. ВИЗИТ К ТЕРРОРИСТАМ.
 Сильвио Джильи. НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В КОСМОСЕ
 Джузеппе Д’Агата. ВНАЧАЛЕ БЫЛО… ТЕЛО
 Энрико Реммерт. Белые дороги, или Сентиментальное путешествие в Бари

Книги, переведённые на итальянский язык совместно с Умберто Витьелло 
 К. Дробанцева-Ландау. ТАК МЫ ЖИЛИ. АКАДЕМИК ЛАНДАУ.
 Л. Эзрохи. ОСМЕЛЮСЬ ВОЗРАЗИТЬ
 Н. А. Синдаловский. МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ПЕТЕРБУРГА
 М. Дымов. ДЕТИ ПИШУТ БОГУ
Каждая из этих книг может быть двуязычной, что превращает её в отличное пособие для изучающих итальянский или русский язык.

Награды 
 Медаль Пушкина (20 июля 2020 года) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Семья 
Муж — Тарасов, Лев Михайлович (1921—2009), режиссер телевидения, сценарист, переводчик, автор научно-полярных книг о музыке.

Примечания

Ссылки 
 Союз литераторов Санкт-Петербурга
 Союз Журналистов России
 Союз переводчиков России, Санкт-Петербургское отделение
 Переводчик с итальянского языка
 Константинова Ирина Георгиевна, Тарасов Лев Михайлович

Переводчики России
Переводчики с итальянского языка
Переводчики XX века
Переводчики XXI века